Eichkopf ist der Name von: 

 Eichkopf (Dornholzhausen) (), im Taunus bei Dornholzhausen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Eichkopf (Kieselbach) (), im Frauenseer Forst bei Kieselbach, Wartburgkreis, Thüringen
 Eichkopf (Kupfersuhl) (), im Thüringer Wald bei Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen
 Eichkopf (Ruppertshain) (), im Taunus bei Ruppertshain, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Eichkopf (Wernborn) (), im Taunus bei Wernborn, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Kleinkastell „Am Eichkopf“
 für das FFH-Gebiet Eichkopf bei Ober-Mörlen, siehe Liste der FFH-Gebiete in Hessen